Ramsby är ett efternamn som bärs av bland annat
 Walter Ramsby (1921-2003), folkmusiker på blåsinstrument
 Nino Ramsby (född 1972), finsk-svensk sångare och musiker
 Cissi Ramsby (född 1986), svensk sångerska känd från Idol